Il doppio del torneo di tennis Washington Indoor 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6–3, 7–5

Teste di serie 
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Washington Indoor 1977